Schori ist der Familienname folgender Personen:

 Beat Schori (* 1950), Schweizer Politiker (SVP)
 Fritz Schori (1887–1971), Schweizer Komponist und Dirigent
 Irene Schori (* 1983), Schweizer Curlerin
 Katharine Jefferts Schori (* 1954), US-amerikanische anglikanische Bischöfin
 Nadine Schori (* 1976), Schweizer Schauspielerin
 Pierre Schori (* 1938), schwedischer Diplomat